Нучет има више значења:

 Нучет (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Нучет (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Нучет (Киождеанка), насеље у округу Прахова у Румунији
 Нучет (Горнет), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Нучет (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Нучет (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији